Wonpyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Wonpyeong-dong, Gumi, stadsdel i Gumi, Norra Gyeongsang, 
 Wonpyeong-dong, Pyeongtaek, stadsdel i Pyeongtaek, Gyeonggi,